Ron Howells ist der Name folgender Personen:

* Ron Howells (Fußballspieler, 1927) (Ronald Gilbert Howells; 1927–2011), walisischer Fußballtorhüter 
 Ron Howells (Fußballspieler, 1935) (Ronald Howells; 1935–2014), walisischer Fußballspieler